Les tréponèmes (Treponema) sont un genre de bactéries, dont :
 Le tréponème pâle (Treponema pallidum).
 Treponem Pal est un groupe de heavy metal français dont le nom est la transcription phonétique anglophone du nom français de la bactérie.

Nom dérivé 

:en:Serpulina hyodysenteriae